Павловский пруд — крупный искусственный водоём в Очёрском районе Пермского края.

Расположен на реке Очёр, на территории посёлка Павловский. Абсолютный уровень уреза воды в верхнем бьефе составляет 120,6 м; в нижнем бьефе — 114,3 м. Площадь водоёма составляет 2,68 км². Максимальная глубина — 9 м.

Создан в 1817 году с постройкой Павловского железоделательного завода. Длина плотины — 1000 м, ширина — 10 м. Берега пруда и прилегающая территория покрыты лесом. Водится плотва, лещ, окунь, язь, уклейка, верховка и другие рыбы.

Топографические карты

Примечания 

Пруды Пермского края